Carlo Pizzi è il nome di diversi personaggi:
Carlo Pizzi, pittore (1842-1909).
Carlo Pizzi, scultore (1891-1965).